1802 steht für: 
 die natürliche Zahl 1802 
 das Jahr 1802 
 BMW 1802, deutsches Automobil
 RCA1802, erster CMOS-Mikroprozessor
 (1802) Zhang Heng, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 IC 1802
 NGC 1802